Села:
 Любарка — Житомирська область, Коростенський район
 Любарка — Миколаївська область, Баштанський район